Die 9. Etappe der Tour de France 2013 fand am 7. Juli 2013 statt. Sie führte von Saint-Girons über 168,5 km nach Bagnères-de-Bigorre. Im Verlauf der Etappe gab es vier Bergwertungen der ersten und eine der zweiten Kategorie sowie eine Sprintwertung. Damit zählte die neunte Etappe als Hochgebirgsetappe.

Aufgaben 
 Wassil Kiryjenka (9) – Zeitlimit überschritten
 Michael Schär (38) – nicht zur Etappe angetreten
 Benjamín Noval (95) – Aufgabe während der Etappe
 José Iván Gutiérrez (126) – Aufgabe während der Etappe
 Rohan Dennis (174) – nicht zur Etappe angetreten

Bergwertungen

Punktewertungen

Weblinks 
 Ergebnisse und Wertungen
 Rennverlauf (siehe Depeschen)

Etappe 09
201309
Saint-Girons
Sportveranstaltung in Bagnères-de-Bigorre